Danny Cuomo (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur néerlandais de hockey sur glace et canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1978 avec le Leiden Lions dans la Eredivisie ijshockey.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1974-1975 || Wolves de Sudbury || AHO ||12 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-                
|-
|1975-1976 || Wolves de Sudbury || AHO ||9 ||0 ||5 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Leiden Lions || Eredivisie ijshockey ||34 ||15 ||16 ||31 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-               
|-
|1979-1980 || IJ.H.C. Assen || eerste divisie ||80 ||55 ||45 ||100 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-              
|-
|1980-1981 || IJ.H.C. Assen || Eredivisie ijshockey ||31 ||11 ||26 ||37 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-               
|-
|1982-1983 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ijshockey ||38 ||16 ||28 ||44 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-               
|-
|1983-1984 || GIJS Bears Groningen || Eredivisie ijshockey ||39 ||5 ||24 ||29 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-              
|-
|1984-1985 || GIJS Bears Groningen || Eredivisie ijshockey ||42 ||19 ||27 ||46 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-              
|- 
|1985-1986 || IJ.H.C. Assen || Eerste divisie ||25 ||28 ||30 ||58 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||38 ||12 ||15 ||27 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-              
|-
|1987-1988 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||41 ||6 ||17 ||23 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-             
|-
|1988-1989 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||40 ||2 ||11 ||13 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-             
|-
|1989-1990 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||43 ||11 ||18 ||29 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-              
|- 
|1990-1991 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||0 ||3 ||3 ||4             
|-
|1992-1993 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0            
|- 
|1996-1997 || Romijnders Devils NijmegenII || Eerste divisie ||5 ||1 ||1 ||2 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|1997-1998 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||10 ||8 ||11 ||19 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-              
|- 
|1998-1999 || IJ.H.C. Assen || Eerste divisie ||6 ||5 ||10 ||15 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||28 ||2 ||1 ||3 ||14 ||15 ||1 ||0 ||1 ||4             
|- 
|2000-2001 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||34 ||0 ||1 ||1 ||47 ||8 ||0 ||1 ||1 ||6  
|-
|2001-2002 || Romijnders Devils Nijmegen || Eredivisie ijshockey ||15 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1955
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen